Газания жестковатая () — растение семейства Астровые, произрастающее в Южной Африке и в Мозамбике, а также культивируемое в других местах, как декоративное, поскольку обладает яркой, часто пестрой, окраской (белой, жёлтой, оранжевой, красной, коричневой).

В Австралии оно натурализовалась на прибрежных дюнах и обочинах.

Растение предпочитает солнечные места, но при этом может терпеть бедность и сухость почв.

Отличительной особенностью растения является способность цветков довольно быстро открываться на свету и закрываться в тени.

Примечания 

Цикориевые
Флора Южной Африки
Клумбовые растения